Гайнц-Елерт Клаузен (1919—1987) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Джордж Клаузен (1852—1944) — англійський живописець, аквареліст і гравер.
 Ервін Клаузен (1911—1943) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, майор люфтваффе (посмертно).
 Клаус Клаузен (1899—1949) — німецький актор театру і кіно.
 Ніколай Клаузен (1911—1943) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан.
 Томас Клаузен (1801—1885) — данський астроном і математик.
 Макс Крістіансен-Клаузен (1899—1979) — німецький комуніст, співробітник ГРУ Генерального штабу РККА.

 Клаузен — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Бернкастель-Віттліх.
 Клаузен — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Південно-Західний Пфальц.
 Клаузен — високогірний перевал в Швейцарських Альпах.